Iklad, Pest megye
Iklad-puszta (major), Farnad (szk. Farná) része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás